Il palio dei somari di Torrita di Siena, in provincia di Siena, si corre ogni anno la domenica seguente il 19 marzo (o il 19 marzo stesso se cade di domenica).

Talvolta vengono organizzati palii straordinari, che vengono corsi in notturna. Il palio nasce nel 1966 per festeggiare San Giuseppe, patrono dei falegnami.

Le origini
La manifestazione è nata nel 1966, quando un'associazione del paese la istituì come festa popolare in onore del santo protettore dei falegnami, san Giuseppe; si intese che fungesse anche da motivo di ritrovo per tutti gli emigrati di Torrita di Siena che in passato, in genere per motivi di lavoro, avevano dovuto lasciare il loro paese di origine e trasferirsi altrove.

Si deve la dedica a san Giuseppe al fatto che a Torrita di Siena la lavorazione del legno è sempre stata un'attività molto praticata.
La festa voleva mettere in evidenza la fatica e la semplicità del lavoro umano, di conseguenza proprio l'asino, animale umile e soprattutto instancabile, fu scelto come simbolo.

L'attuale palio viene corso da otto contrade: dalle quattro porte dell'antico castello medioevale di Torrita di Siena: Porta a Pago, Porta a Sole, Porta Gavina e Porta Nova (che nella prima edizione furono le uniche concorrenti) e dalle quattro contrade corrispondenti ai quattro rioni del paese: Stazione, Refenero, Le Fonti e Cavone.

Ogni contrada è orgogliosa del proprio stemma, dei colori e dei figuranti, ambientati nella metà del XIV secolo, costituiti dalla dama, dal principe, dall'alfiere, dall'armato, dai paggetti, dal dotto, dal capitano d'armi, dagli sbandieratori e tamburini, tutti vestiti con ricchi e preziosi costumi ricamati, talmente perfetti e rifiniti in ogni singolo dettaglio, che sembrano provenire realmente dal Medioevo.

Gli eventi

Già a partire dalle prime settimane di marzo, le bandiere delle contrade sventolano ai lati delle strade e dei vicoli medioevali, che risuonano delle prove dei tamburini.

Nella settimana che precede il palio, in passato, nel centro storico sono stati organizzati balli medioevali, duelli tra cavalieri, esibizioni di arcieri e falconieri, spettacoli itineranti di giullari, giocolieri e cantastorie.

La domenica precedente al palio si svolge la Festa della bandiera dove si esibiscono sbandieratori e tamburini provenienti da tutta Italia.

Negli stessi giorni vi è sia l'apertura delle 4 taverne, denominate rispettivamente Nencia, Ponticino, Da Ghino e Pagone, gestite dalle otto contrade, che offrono specialità toscane (come i Pici della Valdichiana o la bistecca di vitello di razza chianina), sia la presentazione del palio (un drappo di stoffa dipinto che deve essere realizzato tenendo conto di alcune caratteristiche, come ad esempio la presenza dell'immagine di San Giuseppe), che l'incontro con il relativo pittore. Tra i pittori che hanno dipinto il palio di Torrita di Siena, Paoli, Pogni, Bedeschi, Censini, Cantini. Il pittore che fino ad ora ha dipinto il maggior numero di palii è Giuliano Censini, torritese, autore anche del palio straordinario del giugno 2006, dedicato a San Costanzo, patrono di Torrita di Siena.

Durante i due giorni che precedono il palio nelle sedi delle rispettive contrade si svolgono le cene propiziatorie. Nel giorno precedente la manifestazione si tengono il Banchetto Medioevale, la benedizione del palio, l'esibizione della scuola sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena ed, infine, in notturna, una gara a coppie tra gli sbandieratori e i tamburini delle otto contrade.

La domenica mattina le otto contrade si presentano nella piazza del centro storico di Torrita di Siena e, dopo la santa messa officiata nell'antica chiesa romanica di Santa Flora e Lucilla, ciascuna esibisce, al suono delle chiarine medioevali, l'abilità dei propri sbandieratori e tamburini. Terminata la gara, le contrade formano un corteo che, preceduto dai cavalieri e dagli arcieri medioevali portanti gli antichi stemmi di Torrita di Siena e dei suoi quattro castelli (Ciliano, Guardavalle, La Fratta e Montefollonico) e dalla banda che intona l'inno del palio, percorre le antiche vie del paese.

La corsa

Il campo di gara è allestito nello spiazzo del Gioco del Pallone, esterno all'antica cinta muraria di Torrita di Siena.

Nel primo pomeriggio, dopo l'ingresso del palio e delle contrade, i tamburini e gli sbandieratori di ciascuna contrada ripetono la loro esibizione davanti al pubblico disposto nelle tribune. Successivamente si premia la miglior coppia di sbandieratori e tamburini e il miglior corteo storico con il premio Sfoggiato. Prima che si dia inizio alla corsa vera e propria, per pubblico sorteggio si effettua l'abbinamento degli otto asini alle rispettive contrade. Dal 2019 il Palio è corso da asini provenienti non da una sola scuderia, ma dalla selezione di quelli ritenuti più adatti alla manifestazione torritese all'interno di una rosa di esemplari messi a disposizione da più allevatori. Le contrade gareggeranno, quindi, a coppie in quattro batterie eliminatorie (il sorteggio delle otto contrade e il rispettivo abbinamento nelle batterie viene invece pubblicamente effettuato nel sabato precedente al palio).

Le quattro contrade che riescono a superare il turno vengono ammesse alla sfida finale, mentre le altre quattro sconfitte si sfidano in una batteria di recupero e quella che prevale si unisce insieme alle altre alla corsa finale, che si svolge in tre giri di pista. La contrada vincitrice della competizione ha come premio il drappo dipinto, il palio, che viene poi trasportato insieme al fantino nella sede della relativa contrada.

Le contrade
Porta Nova (colori =  Bianco, nero)
Porta a Pago (colori =  Verde, rosso)
Porta a Sole (colori =  Giallo, azzurro)
Porta a Gavina (colori= rosso, nero)
Cavone (colori =  Verde, bianco)
Le Fonti (colori =  Bianco, rosso)
Refenero (colori =  Bianco, azzurro)
Stazione (colori =  Blu, bianco, rosso)

L'albo d'oro

 1967 – Porta Gavina
 1968 – Porta Nova
 1969 – Le Fonti
 1970 – Porta Nova
 1971 – Porta Gavina
 1972 – Porta Gavina
 1973 – Porta Gavina
 1974 – Porta a Pago
 1975 – Refenero
 1976 – Refenero
 1976 – Le Fonti
 1977 – Stazione
 1978 – Porta a Sole
 1978 – Stazione
 1979 – Porta a Sole
 1980 – Porta a Pago
 1981 – Refenero
 1982 – Porta Nova
 1983 – Le Fonti
 1984 – Porta Gavina
 1985 – Refenero
 1986 – Le Fonti
 1987 – Porta Gavina
 1987 – Stazione
 1988 – Porta a Pago
 1989 – Le Fonti
 1990 – Porta Nova
 1991 – Stazione
 1992 – Porta Nova
 1992 – Cavone
 1993 – Stazione
 1994 – Stazione
 1995 – Porta Gavina
 1995 – Le Fonti
 1996 – Porta a Sole
 1997 – Porta Gavina
 1998 – Cavone
 1999 – Cavone
 2000 – Cavone
 2000 – Stazione
 2001 – Le Fonti
 2002 – Le Fonti
 2003 – Stazione
 2004 – Le Fonti
 2005 – Porta a Pago
 2006 – Le Fonti
 2006 – Le Fonti
 2007 – Porta Nova
 2008 – Stazione
 2009 – Porta Gavina
 2010 – Porta a Sole
 2011 – Porta Gavina
 2011 – Porta a Pago
 2012 – Porta Nova
 2013 – Porta Nova
 2014 – Stazione
 2015 – Porta Nova
 2016 – Cavone
 2016 – Le Fonti
 2017 – Porta Nova
 2018 – Porta Gavina
 2019 – Porta Nova
 2020 - annullato causa Covid-19
 2021 - annullato causa Covid-19
 2021  - Porta Nova
 2022  - Refenero
 2023 – Porta a Sole

Vittorie per contrada 
 Le Fonti: 12
 Porta Nova: 12
 Porta Gavina: 11
 Stazione: 10
 Cavone: 5
 Porta a Pago: 5
 Porta a Sole: 5
 Refenero: 5

Altri progetti

Collegamenti esterni

Torrita di Siena
Tradizioni popolari della Toscana
Competizioni storiche italiane